Mollath steht für:
 Mollath – „und plötzlich bist du verrückt“, Dokumentarfilm über Gustl Mollath aus dem Jahr 2015

Familienname:
 Gustl Mollath (* 1956), Justizopfer der bayerischen Justiz („Affäre Mollath“)
 Jacob Ludwig Mollath (1886–1966), deutscher Kaufmann und Politiker
 Stefan Mollath (* 1994), deutscher Handballspieler